Chiapaneco y chiapaneca son gentilicios derivados del náhuatl chiapanécatl, que quiere decir habitante de Chiapan. Tiene las siguientes acepciones: 

 Chiapaneco, -eca, originario o relativo al estado de Chiapas (México). 
 Chiapaneca, pueblo de habla otomangue asentado en las inmediaciones de la actual Chiapa de Corzo, en el estado mexicano de Chiapas.
 Chiapaneco, lengua otomangue del pueblo chiapaneca.
 Traje de chiapaneca, indumentaria tradicional de Chiapa de Corzo, considerada en ocasiones como traje típico de Chiapas. 
 Las chiapanecas, son tradicional del estado de Chiapas.